Митькинское () — село в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Казанское.

География 
Село находится на берегу реки Агитка. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района